Ronzoni steht für:

 José Luis Perotti Ron(z)zoni ein chilenischer Maler und Bildhauer.
 Ronzoni (Marke) eine Pastamarke von New World Pasta.